Kremers ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Kremers (* 1967), deutscher Fußballspieler
 Dieter Kremers (1921–1991), deutscher Romanist und Literaturwissenschaftler
 Eckhard Kremers (* 1949), deutscher Maler und Bildhauer
 Erwin Kremers (* 1949), deutscher Fußballspieler
 Heinz Kremers (1926–1988), deutscher evangelischer Theologe
 Helmut Kremers (* 1949), deutscher Fußballspieler
 Jörg Kremers (* 1969), deutscher Schriftsteller
 Kurt Kremers (1920–1991), deutscher Komponist und Schriftsteller

Siehe auch:
 Cremers
 Kremer